Der Kanton Samer war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Boulogne-sur-Mer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Samer.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Samer
Aufgelöst 2015